Новые Выселки — название населённых пунктов в России:

 Новые Выселки — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Новые Выселки — село в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Новые Выселки — деревня в Сасовском районе Рязанской области.
 Новые Выселки — село в Калининском районе Саратовской области.
 Новые Выселки — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Новые Выселки — деревня в Барышском районе Ульяновской области.
 Новые Выселки — деревня в Алатырском районе Чувашии.
 Новые Выселки — деревня в Красноармейском районе Чувашии.

См. также 

 Выселки